Franz Xaver Marmon ist der Name folgender Personen:

* Franz Xaver Marmon (Bildhauer, 1832) (1832–1878), deutscher Bildhauer und Altarbauer
 Franz Xaver Marmon (Bildhauer, 1879) (1879–1963), deutscher Bildhauer und Altarbauer